Arrigo Benussi (1921) – ex calciatore italiano
 Femi Benussi (1945) – attrice italiana
 Francesco Benussi (1981) – calciatore italiano
 Vittorio Benussi (1878-1927) – psicologo italiano